Аршанское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Аршанское сельское поселение — входит в Тункинский район
 Аршанское сельское поселение — входит в Тулунский район Иркутской области